Демо — сокращение от слова демонстрация. Употребляется как самостоятельный термин в следующих значениях:

Программное обеспечение 

 Демо (чаще демоверсия) — предварительная (урезанная и часто бесплатная) версия продукта, например, компьютерной игры.
Демонстрационная версия компьютерной игры

Прочее 
Демо — российская поп-группа.
Демка (демо) — жанр компьютерного искусства, представляющий собой мультимедийную презентацию, совокупность демо-авторов образует демосцену.
Демозапись — «черновая» фонограмма, предназначенная для демонстрации музыкального материала.
Демо (реплей) — запись игрового процесса компьютерной игры.
DEMO — проект электростанции, использующей термоядерный синтез.
Демоверсия экзамена

Примечания